

Sigle
 World Ranking Events – competizione internazionale di orienteering

Codici 
 WRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whangarei (Nuova Zelanda)

Motociclismo 
 WRE – nome di una moto 125cc prodotta dalla casa italo-svedese Husqvarna